Morettini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marino Morettini (1931-1990), coureur cycliste italien ;
 Pietro Morettini (1660-1737), ingénieur suisse de langue italienne spécialiste de la conception de fortifications.

Botanique 
 Beurré précoce Morettini, variété de poire.

Patronyme italien